Erdélyi iskola (mozgalom) - román kulturális mozgalom
 Erdélyi Iskola (folyóirat) - magyar nyelvű pedagógiai folyóirat